Finucane ist der Familienname folgender Personen:

 Aengus Finucane (1932–2009), irischer Priester
 Emma Finucane (* 2002), britische Bahnradsportlerin  
 Pat Finucane (1949–1989), nordirischer Rechtsanwalt